Игорь Николаевич Кушнир (род. 14 июня 1971, Черновцы, УССР, СССР) — председатель правления — президент компании «Киевгорстрой», вице-президент Строительной палаты Украины, член совета директоров Конфедерации строителей Украины. В 2010—2012 годах — заместитель Министра обороны Украины. Доктор юридических наук.

Образование 
В 1990 году окончил Крюковский машиностроительный техникум.

В 2002 г. окончил Кременчугский государственный политехнический университет по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». В 2004 году окончил факультет последипломного образования того же университета по специальности «Экономист предприятий».

В 2013 году получил степень кандидата юридических наук, а в 2019 году стал доктором юридических наук в сфере административного права и процесса в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Карьера 
В 1988 году начал работать электросварщиком Кременчугского жилищно-строительного комбината.

С 1993 года Игорь Кушнир работал в коммерческих структурах в Кременчуге, при этом с 1994 года занимал руководящие должности. Сначала работал заместителем директора в агрофирме "Звезда ", затем занял должность генерального директора ООО «Кременчугская нефтяная компания».

До 2008 года Игорь Кушнир был заместителем директора компании «МиС». Параллельно в 2002 был избран депутатом Кременчугского городского совета. На посту депутата городского совета (до 2010 года) особое внимание уделял решению жилищно-коммунальных проблем округа.

С февраля 2008 года работал заместителем директора «Житлоинвест».

Распоряжением Кабинета министров Украины от 31 марта 2010 года был назначен на должность заместителя министра обороны Украины. За время работы в Министерстве обороны было введено в эксплуатацию 4743 квартиры общей площадью более 260 000 квадратных метров. 18 февраля 2012 был освобожден от должности заместителя министра обороны Украины.

25 апреля 2012 избран головой правления-президентом компании «Киевгорстроя». Компания неоднократно занимала первое место среди крупнейших застройщиков столицы. Кроме этого, компанию признали одним из самых узнаваемых украинских брендов и также самым надежным застройщиком. С 2012 по 2019 год было построено более 30 000 квартир на 2,5 миллиона квадратных метров и более миллиона квадратных метров нежилой недвижимости.

От 2016 Кушнир три года подряд входил в рейтинг лучших управленцев Украины и был признан лучшим среди руководителей компаний-застройщиков.

В 2019 Игоря Кушнира переизбрали на пост главы правления и президента компании «Киевгорстрой».

В работе исповедует авторитарно-демократический стиль с делегированием полномочий и частым контролем выполнения.

Научная деятельность 
Начал научную деятельность с публикации первой работы в 2004 году и еще одной в 2012. В 2013 году получил степень кандидата юридических наук. С тех пор до 2018 года опубликовал десятки научных работ в украинских и иностранных периодических изданиях и также несколько значительных научных работ-монографий. Участвовал в около десяти международных научных конференциях. В 2019 стал доктором юридических наук защитив диссертацию по следующей теме: «Строительная деятельность как объект налогово-правового регулирования: проблемы законодательства, теории и практики».

В основном он пишет о строительной деятельности с особым вниманием к вопросам финансирования и налогообложения в этой области. Также в сферу его интересов входят правовые аспекты деятельности в этой сфере. В частности, в последние годы он исследовал эти вопросы в контексте европейского законодательства.

Награды и отличия 
 Отличие Министерства обороны Украины «Огнестрельное оружие» (2011)
 Отличие Министерства обороны Украины «Знак почета» (2011)
 Почетное звание «Заслуженный экономист Украины» (2012)
Лучший топ-менеджер строительного рынка 2020 и 2021 года по версии строительной премии iBuild, а также журнала «Фокус».

Примечания 

Строители Украины